Sych ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Sych (* 1960), australische Software-Entwickler, Instrumentenbauer und Installationskünstler
 Ulrike Sych (* 1962), österreichische Sängerin und Hochschulrektorin
 Yuriy Sych (* 1985), ukrainischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Sycz
 Sytch
 Sich